Banc de França, banc central de França
 Beiersdorf, empresa multinacional de productes de cosmètica amb seu a Alemanya
 BDFutbol (de l'acrònim de Base de Dades del Futbol), pàgina web especialitzada en dades històriques del futbol a Espanya
 Biodièsel (del seu nom en anglès Biodiesel Fuel), combustible sintètic obtingut a partir d'olis vegetals o de greixos animals